A língua khakas ou cacassiana (cacassiano: Хакас тілі Khakas tîlî) é uma língua túrquica falada pelo povo cacassiano que vive na sua maioria no sul da República siberiana da Cacássia, na Rússia asiática. A população dos cacassianos é de cerca de  pessoas, das quais cerca de  falam o cacassiano, sendo que a maioria é bilingue em Russo . O seu código ISO 639-3 é kjh.

Ortografia 
Alfabeto latino:

Alfabeto cirílico:

Amostra de texto 
Полған на кiзi пос паза тиң тöрiпче паза тиң постың синiн пiлiнгенiн паза тöрелерiнiңде полча. Олардың сағынғаны паза арығ сағыс пар паза харындастар чiли тудынарға киректер.

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de consciência e devem agir uns em relação aos outros num espírito de fraternidade  (Artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos)

Bibliografia 
Em :
 
 
 
 

Em :

Ligações externas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khakas
Khakas
Khakas